RRN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Serra Norte (Brasile)